een bevolkingsgroep in Birma/Myanmar, zie Bamar (volk)
 een voormalig Duits motorfietsmerk, zie Bamar (motorfiets)